Die Saison 2000/01 der Handball-Regionalliga Mitte der Männer war die erste Spielzeit der neu gegründeten Handballliga. Sie wurde bisher von fünf Regionalverbänden gemeinsam getragen, vom Südwestdeutschen Handballverband (SWHV) organisiert  und kam nun als sechste Regionalliga hinzu.

Saisonverlauf 
Sechzehn Mannschaften spielten um die Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Mitteldeutscher Meister 2001 und Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2001/02. Erster Meister der neu gegründeten Liga war das Team des SV Anhalt Bernburg.

In die Oberligen mussten mit dem HC Halle (Sachsen-Anhalt), dem SV Langenweddingen (Sachsen-Anhalt) und Chemie Premnitz (Brandenburg) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SC Magdeburg 2
 SV Hermsdorf
 Einheit Plauen
 HC Halle

Weblinks 
 http://www.handball-archiv.de/ Handball-Archiv

2000/01
Handballsaison 2000/01